Tech 3 (uttalas med fransk trea: trois) är ett franskt roadracingstall som tävlar i MotoGP. Teamchef är tidigare föraren Herve Poncharal. Från 2019 kör Tech3 med KTM-motorcyklar.

Tech 3 grundades 1990 och körde med Honda och Suzuki-maskiner i 250GP-VM. Från säsongen 1999 har stallet jobbat med Yamaha Motor Racing först i 250GP och från  säsongen 2001 i största klassen 500GP/MotoGP. Från och med 2010 kör de även Moto2 klassen med en egenutvecklad motorcykel, Mistral 610.

Tech3:s största framgång kom säsongen 2000 då stallets förare Olivier Jacque och Shinya Nakano tog första respektive andra platserna i 250GP-VM.

Till säsongen 2019 avbröt Tech 3 sitt långvariga samarbete med Yamaha och gick över till KTM-motorcyklar i både MotoGP och Moto2.

Säsonger i sammanfattning från 2012 

MotoGP-stall